Chinesischer Turm bezeichnet:
 einen Zierturm in München, siehe Chinesischer Turm (München)
 einen Zierturm in Donaustauf, siehe Donaustauf#Sehenswürdigkeiten
 einen Klettergipfel, siehe Klettergebiet Sächsische Schweiz#Bielatal